Settsu se poate referi la:

 Municipiul Settsu, o localitate în Japonia, în prefectura Osaka.
 Provincia Settsu, o provincie istorică în Japonia medievală.